Luca steht für:
 Luca (Vorname), Vor- und Künstlername, zu Namensträgern siehe dort
 Luca (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Luca, 1000 Chilenische Pesos (umgangssprachlich), siehe Chilenischer Peso #Trivia
 Luca (Film), Computeranimationsfilm der Pixar Animation Studios
 Luca (App), Software zur Kontaktverfolgung im Pandemiefall mithilfe verschlüsselter Übertragung persönlicher Daten

Luca ist der Name folgender 

Orte:
 Luca, veraltete Schreibweise für Lucca, Stadt in Italien
 Luca (Córdoba), Ort in Argentinien
 Luca (Viqueque), Suco im Verwaltungsamt Viqueque, Osttimor

geografischer Objekte:
 Reich von Luca, ein historisches Reich auf Timor
 Luca (Fluss), Fluss in Osttimor
 Ponta de Luca, Kap in Osttimor

LUCA steht als Abkürzung für:
 Last universal common ancestor, deutsch Urvorfahr

LU-CA steht für:
 Kanton Capellen (ISO-3166-2-Code), luxemburgischer Kanton

Siehe auch:
 Lucca (Begriffsklärung)
 Lucka (Begriffsklärung)
 Luka
 Deluca
 San Luca

Abkürzung